Pachyctenium es un género monotípico de planta herbácea perteneciente a la familia Apiaceae. Su única especie: Pachyctenium mirabile, es originaria del Norte de África en Libia.

Taxonomía 
Pachyctenium mirabile fue descrita por  Maire & Pamp. y publicado en Archivio Botánico 12: 176. 1936.

Referencias

Enlaces externos
 

Daucinae
Flora endémica de Libia
Plantas descritas en 1936
Plantas descritas por Maire
Plantas descritas por Pampanini